Ужу́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в юго-западной части Красноярского края России.

Административный центр — город Ужур, в 338 км к юго-западу от Красноярска.

География 
Площадь территории — 4226 квадратных километров. 

Сопредельные территории:
 север: Назаровский район
 восток:Балахтинский район
 юг: Новосёловский район и Республика Хакасия
 запад: Шарыповский округ

История 
Образован 4 апреля 1924 года.
В годы гражданской войны на территории Ужурского и в ближайших к нему районах организовалось повстанческое движение против советской власти под руководством местного казачьего урядника Ивана Соловьёва.
Присланный большевиками на борьбу с ним Аркадий Гайдар (Голиков) хитростью и обманом выманил его якобы на переговоры, где Иван Соловьёв был арестован и убит.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Ужур) проживают  % населения района.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 13 административно-территориальных единиц 1 город (районного подчинения) и 12 сельсоветов.

26 июня 2001 года муниципальное образование город Ужур в границах Ужурского района было упразднено.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 13 муниципальных образований — 1 городское и 12 сельских поселений:

Населённые пункты
В Ужурском районе 51 населённый пункт.

В сносках к названию населённого пункта указана муниципально-территориальная принадлежность

Местное самоуправление 
Глава района, председатель районного Совета депутатов — Зарецкий Константин Николаевич. По состоянию на 2010 год Совет состоит из 21 депутата.
Первый заместитель главы района — Казанцев Юрий Петрович
Адрес администрации: 662255, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, 21 а

Экономика 
В экономике района представлено в основном сельское хозяйство — выращивание зерновых и мясо-молочное животноводство.
В селе Солгон с 2007 года не переводили время с зимнего на летнее. Причиной этого является массовый стресс у коров в результате перевода времени, что являлось причиной убытков.

Культура 
Крупнейшее местное СМИ — газета «Сибирский хлебороб»

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Ужурского района
 Ужурский район
 Краткая справка о муниципальном районе